Филармоническое общество — собрание любителей музыки с целью устройства концертов, школ и пр. В хронологическом порядке:

 Санкт-Петербургское филармоническое общество (1802);
 ;
 ;
 Одесское филармоническое общество (1842);
 Московское филармоническое общество (1883);
 Японское филармоническое общество (1925);
 Бельгийское филармоническое общество (1927)
 Филармоническое общество Бэйгана

См. также 
 Филармония
 Филармонический оркестр